Le terme « Cooler » peut faire référence à :

Boisson 
Le mot anglais cooler - signifiant littéralement « plus frais » - est présent dans des noms de marques de boissons rafraichissantes :
 le , barbotine norvégienne ;
 le , soda américain.
Il est également présent dans des noms de cocktails :
 le , cocktail américain ;
 le , cocktail américain ;
 le , une ancienne marque de boisson alcoolisée américaine, disparue durant la décennie des années 1990.

Monde musical 

 , EP de  de 1989 ;
 , album de Snow de 1999 ;
 , groupe musical américain ;
 , album de  de 2021 ;
 Cooler Than Me, chanson de Mike Posner de 2010 ;
 , discothèque américaine ;
 , groupe musical sud-coréen ;
 , chanson de Tove Lo de 2020 ;
 , musicien et photographe américain ;
 , album de  de 2015.

Monde télévisuel 

 Cooler, personnage de Dragon Ball ;
 Metal Cooler, personnage de Dragon Ball ;
 le , terminologie télévisuelle ;
 Dragon Ball Z : La Revanche de Cooler, film d'animation japonais de 1991 ;
 Destins de femmes (titre original : A Cooler Climate), téléfilm américain de 1999 ;
 Lady Chance (titre original : The Cooler), film américain de 2003.

Autres 

 un cooler, anglicisme pour glacière ;
 la , rivière américaine, dans l'État de Géorgie ;
 la Cooler Heads Coalition, organisme américain ;
 Cooler Master, entreprise taïwanaise ;
 , marque américaine ;
 le , modèle de refroidisseur ;
 un notebook cooler, dispositif informatique ;
 le , barrage américain situé dans le Montana ;
 , marque irlandaise.

Voir aussi